Armin Assinger (1964) – sciatore e conduttore televisivo austriaco
 Roland Assinger (1973) – sciatore austriaco